Santa Regina — virgem e mártir cristã do século III
 Regina (Saskatchewan) — capital da província de Saskatchewan, Canadá
 Regina (Novo México)
 Regina (chocolate) — marca de chocolate

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos